Javornice (okres Rychnov nad Kněžnou) - Tsjechische gemeente
 Javornice (Dub) - dorp in de Tsjechische gemeente Dub
 Javornice (Kněžnice) - Tsjechische gemeente
 Javornice (rivier) - Tsjechische rivier
 Prameny Javornice - Tsjechisch natuurgebied